Дамузи може да се односи на:

 Дамузи (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Дамузи (Север), насељено место у Француској, у департману Север